Felipe Antonio hace referencia a:

 Felipe Antonio: (1747 - 1777) sexto hijo y el único varón de Carlos III de España.
 Felipe Antonio Acosta Carlez: (¿? - 1989) militar y político venezolano.